1984 Голяма награда на Европа е 2-рото за Голямата награда на Европа и петнадесети кръг от сезон 1984 във Формула 1, провежда се на 7 октомври 1984 година на пистата Нюрбургринг в Германия.

Резултати

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа